«Иртыш-Казхром» () — женский волейбольный клуб из Павлодара, выступающий в
Национальной лиге Казахстана.

История 
Команда создана в 1996 году.

Достижения 
  Серебряный призёр чемпионата Казахстана (2) — 2010, 2011, 2014
  Финалист Кубка Казахстана (3) — 2008, 2010, 2011
  Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (3) — 2012, 2013, 2016
  Бронзовый призёр Кубка Казахстана (2) — 2009, 2014

Состав

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте Федерации волейбола Республики Казахстан

Волейбольные клубы Казахстана
Казхром
Спортивные клубы Павлодара